Полная кривизна может использоваться для нескольких сходных понятий в римановой геометрии:

Для поверхностей в трёхмерном евклидовом пространстве.
Полная кривизна в точке — гауссова кривизна в точке поверхности.
Полная кривизна области — интеграл гауссовой кривизны по области поверхности.
Произведение главных кривизн поверхности в римановом пространстве. В этом случае полная кривизна равна разнице между внутренней кривизной поверхности и секционной кривизной объемлющего пространства в направлении, касательном к поверхности.
В переводной литературе, термин полная кривизна () может использоваться вместо термина вариация поворота кривой.